Heinrich Krigar ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Krigar (Maler) (1806–1838), deutscher Maler
 Heinrich Krigar (Unternehmer) († um 1886), deutscher Ofenbauer, Erfinder, Unternehmer und Verbandsfunktionär 

Siehe auch:
 Johann Friedrich Krigar (1774–1852), Ingenieur und Eisenbahnkonstrukteur